

Geografia

Austria 
 Inzersdorf, già Inzersdorf am Wienerberge e Inzersdorf bei Wien – ex comune ora parte del distretto di Liesing (Vienna)
 Inzersdorf-Getzersdorf – comune nel distretto di Sankt Pölten-Land (Bassa Austria)
 Inzersdorf im Kremstal – comune nel distretto di Kirchdorf an der Krems (Alta Austria)
 Inzersdorf ob der Traisen – ex comune ora frazione di Inzersdorf-Getzersdorf, comune nel distretto di Kirchdorf an der Krems (Alta Austria)
 Inzersdorf-Stadt – frazione del distretto di Favoriten (Vienna)